Boku no Pico - um série de OVA shotacon (Mangá)
 Pico (Newgrounds) - é um endereço na internet, onde autores podem deixar suas criações

 Pico de surf - local privilegiado para a prática do surf

 Pico (família) - Família nobre italiana
Cume (ou Pico) - designa o ponto mais alto de uma montanha

 Ilha do Pico - uma ilha nos Açores, Portugal
 Pico de Príncipe - um ilhéu do arquipélago de São Tomé e Príncipe

 Montanha do Pico - montanha situada na Ilha do Pico

 Pico (Vila Verde) - freguesia no concelho de Vila Verde
 Pico (Gaula) - sítio da freguesia de Gaula, Ilha da Madeira

 Pico (Frosinone) da província de Frosinone é uma "unidade básica de organização territorial"

 Pico (mitologia) - deus do panteão romano
Pico (prefixo) - unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades

 Pico (editor de texto), um editor de texto simples

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas